Eliot Berthon (né le  à Lyon Rhône) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant avec l'équipe de LNA le Genève-Servette Hockey Club.

Biographie

Carrière en club 
 2008-2010 Genève-Servette HC (Junior Elite A)
 2010-2012 Genève-Servette HC (Junior Elite A et LNA)
 2012-2013 Genève-Servette HC (LNA) et Lausanne HC (LNB)
 2013-2014 Genève-Servette HC (LNA) et HC Red Ice (LNB)
 2014-2016 HC Bienne (LNA)
 2016-2018 : HC Ambri-Piotta (LNA)
 Depuis 2018 Genève-Servette HC (LNA)

Carrière internationale 
Il représente la France au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior -18 ans
 2009 et 2010
Championnat du monde junior
 2010 et 2011
Championnat du monde
 2014

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011 || Genève-Servette || LNA || 43 || 2 || 1 || 3 || 6 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2011-2012 || Genève-Servette || LNA || 27 || 0 || 2 || 2 || 2 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Genève-Servette || LNA || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Lausanne HC || LNB || 44 || 10 || 21 || 31 || 20 || 21 || 6 || 10 || 16 || 32
|-
| 2013-2014 || Genève-Servette || LNA || 46 || 2 || 3 || 5 || 18 || 12 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Red Ice || LNB || 1 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || HC Bienne || LNA || 25 || 3 || 5 || 8 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || HC Bienne || LNA || 24 || 3 || 4 || 7 || 33 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 37 || 2 || 4 || 6 || 10 || 1 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2016-2017 || HC Ambrì-Piotta || LNA  || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || HCB Ticino Rockets || LNB || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Ambrì-Piotta || LNA || 46 || 2 || 7 || 9 || 30 || 9 || 1 || 3 || 4 || 10
|-
| 2018-2019 || Genève-Servette HC || LNA || 50 ||1  || 9 || 10 || 68 || 6 || 0 || 0 || 0 || 16
|-
| 2019-2020 || Genève-Servette HC || LNA || 43 || 2 || 4 || 6 || 14 ||  -||- ||- || -|| -
|-
| 2020-2021|| Genève-Servette HC || LNA ||47 || 1 || 1 || 2 || 26 ||  11|| 1||0 || 1|| 2
|-
| 2021-2022|| Genève-Servette HC || LNA || 51 || 2 || 4 || 6 || 26 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

Internationales

Palmarès 
 Vainqueur de la Coupe Spengler en 2014 avec le Genève-Servette HC
 Champion Suisse LNB en 2013 avec le Lausanne HC

Références 

Naissance en avril 1992
Naissance à Lyon
Joueur international français de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Bienne
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont
Joueur du HC Ambrì-Piotta